Gondreville (Loiret)
 Gondreville (Meurthe-et-Moselle)
 Gondreville (Oise)